Научно-производственное объединение «Луч» (Завод № 677, Завод № 159, Электромеханический завод) — завод, расположенный в Ленинском районе Новосибирска. Основан в 1942 году. Производит взрывательные устройства, товары народного потребления и т. д.

История 
Предприятие было создано Постановлением Госкомитета обороны от 28 сентября 1942 года, из состава комбината № 179 выделился завод № 2 и был назван Государственным заводом № 677. В советский период завод был в ведении Наркомата боеприпасов СССР, Министерства сельскохозяйственного машиностроения СССР и Министерства общего машиностроения СССР.

Во время Великой Отечественной войны завод выпускал корпуса осколочно-фугасных снарядов (20 и 23 мм) и большое количество механических головных взрывателей замедленного и мгновенного действия для артиллерийских и авиационных снарядов.

В 1956 году завод начал выпуск электропроигрывающих устройств для радиол, затем производил магнитофонные приставки, магнитофоны и т. д.

С 1991 года завод находился в ведении Российского агентства по боеприпасам.

Продукция 
Научно-производственное объединение выпускало радиолокационные взрывательные устройства для артиллерийских снарядов и различных ракетных систем, неконтактные взрыватели для глубинных противолодочных бомб и авиационных ракет. По данным на 2002 год «Луч» производил радиовзрыватели к снарядам для зенитной и полевой артиллерии.

Кроме оборонной продукции завод изготавливает различные товары народного потребления, в том числе игрушки (настольный хоккей, конструкторы).

Финансовые показатели 
В 2013 году выручка НПО «Луч» достигла 138,5 млн. ₽, чистый убыток — 113,2 млн. ₽., просроченная задолженность предприятия на 31 декабря 2013 года составила 149,3 млн. ₽.

Руководители 
 Г. С. Шарков (1942—1943)
 Г. Н. Брук (1943—1945)
 А. И. Яковлев (1945—1948)
 И. С. Гутов (1948—1959)
 А. Е. Бовтручук (1959—1965)
 И. А. Кушнир (1965—1970)
 В. М. Бочков (1970—1974)
 Б. В. Козлов (1974—1985)
 В. Я. Шитов (1985—1989)
 В. Г. Архипов (с 1989)

Награды 
За заслуги в обеспечении в период Великой Отечественной войны снарядами Красной Армии и Военно-Морского Флота завод был награждён орденом Отечественной войны 1-й степени.

Примечания 

Предприятия Новосибирска
Производители игрушек России
Ленинский район Новосибирска